Aren eller Arén kan syfta på:

Frankrike 

 Aren, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Spanien 

 Arén (ort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Areny de Noguera / Arén, kommun, Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Arén (samhälle), Aragonien, Provincia de Huesca,

Sverige 
 Aren, Östergötland, sjö i Mjölby kommun  (6 ha)